Лангеберх (Albert Luthuli) — местный муниципалитет в районе Кейп-Вайнлендс Западно-Капской провинции (ЮАР). Административный центр — Эштон. Муниципалитет получил нынешнее название в 2009 году, ранее он назывался Брид-Ривер Вайнлендс.

Состав муниципалитета 
В соответствии с переписью 2001 года муниципалитет разделён на 8 частей:

Примечания

Ссылки 
 
 Breede River/Winelands Local Municipality on the Western Cape Government website

Местные муниципалитеты ЮАР
Западно-Капская провинция